Refuge – migrazione di ugonotti dopo l'editto di Fontainebleau del 1685
 Refuge – EP del gruppo musicale power metal tedesco Rage
 Refuge – singolo del cantautore britannico Steven Wilson
 Refuge – film muto del 1923 diretto da Victor Schertzinger
 Refuge de l'Aigle – rifugio alpino del Club alpino francese nel Massiccio degli Écrins